Elfwine es un personaje ficticio que pertenece al legendarium creado por el escritor británico J. R. R. Tolkien y cuya historia es narrada en los apéndices de la novela El Señor de los Anillos. Apodado el Justo, fue el decimonoveno rey de Rohan.

Fue le primer hijo de Éomer Éadig (rey de Rohan) y Lothíriel, (hija del Príncipe Imrahil de Dol Amroth). Sucedió a su padre luego de su muerte en el 63 C.E y reinó por largo tiempo.

Reinó durante la Cuarta Edad y se sabe poco de él, se especula que se mantuvo aliado de Gondor y de su rey Eldarion y que gobernó durante un periodo de paz y reconstrucción tras la Guerra del Anillo.

«Elfwine» es una versión moderna de Ælfwine, un nombre del inglés antiguo, que significa «Amigo de los Elfos».

Ancestros 

Reyes de Rohan

nl:Lijst van koningen van Rohan#Elfwine
pl:Królowie Rohanu#Elfwine